Indestructible significa incapaz de ser destruido o descompuesto, es decir, que no hay manera de disolverlo o eliminarlo.
También puede referirse a:

 Indestructible (álbum de Rancid), un álbum de Rancid del año 2003.
 Indestructible (álbum de Disturbed), un álbum de Disturbed del año 2008.
 Indestructible, una canción de Disturbed del disco del mismo nombre.
Indestructible (álbum de Funky), quinto álbum de estudio del rapero Funky del año 2015.